Адамстаун () — англоязычный топоним.

 Адамстаун — единственное поселение на островах Питкэрн. 
 Адамстаун — деревня в Ирландии в графстве Уэксфорд.
 Адамстаун — пригород в Ирландии в графстве Южный Дублин.
 Адамстаун — ж/д станция в одноимённом городе.

См. также
 Адамсвилл